

Localidades

Pilot Mound (Manitoba)

Pilot Mound (Iowa)

Desambiguações de topônimos